

Zusammensetzung 
Nach der Reichstagswahl vom 6. November 1932 setzte sich der Reichstag wie folgt zusammen:

Legislaturperiode 
Der siebte Deutsche Reichstag konstituierte sich am 6. Dezember 1932, die letzte Sitzung fand bereits am 9. Dezember 1932 statt. Am 1. Februar 1933 wurde er gemäß Artikel 25 der Reichsverfassung aufgelöst, weil eine arbeitsfähige Mehrheit nicht zustande gekommen war. Zwei Tage zuvor, am 30. Januar 1933, hatte Reichspräsident Hindenburg den NSDAP-Führer Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt.

Präsidium 
 Präsident des Reichstages: Hermann Göring (NSDAP)
 Erster Stellvertreter: Thomas Eßer (Zentrum)
 Zweiter Stellvertreter: Johann Rauch (BVP)
 Dritter Stellvertreter: Paul Löbe (SPD) ab 7. Dezember 1932
Der Präsident und seine drei Stellvertreter wurden in der 1. Sitzung am 6. Dezember 1932 gewählt. Karl Litzmann (NSDAP) eröffnete als Alterspräsident den Reichstag und übergab die Sitzungsleitung an den gewählten Präsidenten Göring. Nachdem bei der Wahl des dritten Vizepräsidenten zunächst der Abgeordnete Otto Hugo (DVP) durch Losentscheid für gewählt erklärt wurde, ergab die Nachzählung des Ergebnisses der Stichwahl zwischen den Kandidaten Otto Hugo und Paul Löbe (SPD) einen Vorsprung von einer Stimme für den Abgeordneten Löbe. Dieser nahm die Wahl in der 2. Sitzung am 7. Dezember 1932 an.

Mitglieder

Einzelnachweise 

7